Barøy bezeichnet:

 norwegisches Passagierschiff, siehe Barøy (Schiff)
 norwegische Fähre, siehe LMG 120-RPG

Siehe auch:

 Baroy, philippinische Stadtgemeinde